«Время-не-ждёт» () — роман Джека Лондона и прозвище его главного героя, а также:
 «Время-не-ждёт (телефильм)» — телефильм 1975 года
 «Время-не-ждёт» — канадский фильм режиссёра Санжара Султанова с Робертом Неппером в главной роли

на английском языке:
 Burning Daylight — фильм 1914 года Хобарта Босуорта в двух частях
 Burning Daylight — фильм 1923 года Эдварда Сломэна
  Burning Daylight — фильм 1928 года с Милтоном Силлсом и Дорис Кеньон
 Lockruf des Goldes — австрийский четырёхсерийный сериал 1975 года